Тедальд (; ок. 960—1012) — граф Бреши с 975 года, Модены, Феррары и Реджо с 981 года, Мантуи с 1006 года. Сын графа Каноссы Адальберта Аццо.

Как и отец, Тедальд был преданным сторонником германских императоров.

В 1004 году вместе с Генрихом II Святым выступил против претендента на трон короля Италии Ардуина Иврейского, и тот был разбит в битве.

В 1007 году основал бенедиктинский монастырь Святого Бенедикта в Полироне.

Жена — Вилла, возможно, дочь Губерта Сполетского, внебрачного сына короля Италии Гуго Арльского. Сыновья:
 Бонифаций (ок. 985—1052), маркграф Тосканы
 Тедальд (ум. 1036), епископ Ареццо
 Конрад, убит 13 июля 1021.

Литература 
 Gwatkin, H.M., Whitney, J.P. (ed) et al. The Cambridge Medieval History: Volume III. Cambridge University Press, 1926.
 Previté Orton, C. W. (1922). «Italy in the Tenth Century». In Whitney, J. P.; Tanner, J. R.; Gwatkin, H. W.; et al. The Cambridge Medieval History, Volume 3: Germany and the Western Empire. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 148-87.
 A. Vasina, Tedaldo di Canossa e Ferrara, in / Canossa prima di Madlde, Milano 1990, pp. 157—176.

Примечания

Ссылки 
 Northern Italy (1)

Каносская династия
Графы Брешии
Графы Модены
Графы Мантуи
Правители Европы X века
Правители Европы XI века
Основатели монастырей